Салінья́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 480 км на південний захід від Парижа, 26 км на північний схід від Бордо.

Історія 

1 січня 2016 року Саліньяк, Обі-е-Еспессас i Сент-Антуан було об'єднано в новий муніципалітет Валь-де-Вірве.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 583 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1507,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Саліньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жиронда